USS Ingersoll ist der Name folgender Schiffe der United States Navy:

 USS Ingersoll (DD-652), Zerstörer der Fletcher-Klasse, Stapellauf 1943, außer Dienst 1970, 1974 versenkt
 USS Ingersoll (DD-990), Zerstörer der Spruance-Klasse, Stapellauf 1979, außer Dienst 1998, 2003 versenkt